

Revues 
 La Vie catholique, ancien magazine français, fondé en 1924, fusionné en 1938 avec Temps présent.
 La Vie catholique, hebdomadaire publié à Maurice.
 La Vie catholique, ancien titre de magazine, appelé auparavant La Vie catholique illustrée lors de sa fondation en 1945, et aujourd'hui appelé La Vie.

Homonymie de titre